Il singolare del torneo di tennis Perth Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Arina Rodionova che ha battuto in finale Irina Falconi 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (semifinali)
 Erika Sema (secondo turno)
 Irina Falconi (finale)
 Sachie Ishizu (semifinali)

 Yurika Sema (quarti di finale)
 Arina Rodionova (Campionessa)
 Irena Pavlović (secondo turno)
 Anett Kontaveit (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Tennis International 2013